Spiegelbilder steht für:

 Spiegelbilder (1972), britisch-amerikanischer Film von Robert Altman
 Spiegelbilder (1976), ungarischer Film von Rezsö Szörény 
 Spiegelbilder (1994), amerikanischer Film von Ed Kaplan 

Siehe auch:
 Spiegelbild